Копанівка (Україна) — село у Житомирській області;
 Копанівка (Росія) — село у Астраханській області.